Surrey – hrabstwo w Anglii
 Surrey – jedno z 3 hrabstw Jamajki
Miejscowości w Kanadzie:
 Surrey – miasto w Kolumbii Brytyjskiej
Miejscowości w USA:
 Surrey – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
Gminy w USA:
 Surrey (ang. Surrey Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clare
 Surrey (ang. Surrey Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward